Alekszandr Nyikolajevics Taraszov (oroszul Александр Николаевич Тарасов, Moszkva, 1958. március 8.) szociológus, pedagógus, filozófus, marxista gondolkodó, kommunista politikus.

Művei 

 Провокация. Версия событий 3-4 октября 1993 г. в Москве. – М.: Центр новой социологии и изучения практической политики «Феникс». 1993
 Правда о Югославии. – Пермь: ОПОР. 1993 (в соавторстве)
 Провокация. Версия событий 3-4 октября 1993 г. в Москве. – Постскриптум из 1994-го. – М.: Центр новой социологии и изучения практической политики «Феникс». 1994
 Политический экстремизм в России. – М.: Информационно-экспертная группа «Панорама». 1996 (в соавторстве)
 Политический экстремизм в России. – М.: Институт экспериментальной социологии. 1996 (в соавторстве). .
 Левые в России: от умеренных до экстремистов. – М.: Институт экспериментальной социологии. 1997 (в соавторстве). 
 Очень своевременная повесть. Феминистка как стриптизёрша: культурологический анализ. – М.: Издательство Академии Искусства и Науки XXI века «Норма». 1999. 
 Революция не всерьёз. Штудии по теории и истории квазиреволюционных движений. – Екатеринбург: Ультра.Культура. 2005. 
 Страна Икс. – М.: АСТ; Адаптек, 2006. ; другое издание: 2007. 
 Le rouge et le noir. Extrême droite et nationalisme en Russie. – P.: CNRS Editions, 2007 (в соавторстве). 

Kommunista gondolkodók
Orosz filozófusok
1958-ban született személyek
Élő személyek